

Джексон-Сентер — місто, штат Пенсільванія
 Джексон-Сентер — селище, штат Огайо